Епархия Фукыонга () — епархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Фукыонга, Вьетнам. Епархия Фыкуонга входит в митрополию Хошимина. Кафедральным собором епархии Фукыонга является церковь Святейшего Сердца Иисуса.

История 
14 октября 1965 года Римский папа Павел VI издал буллу "In animo Nostro", которой учредил епархию Фукыонга, выделив её из архиепархии Сайгона (сегодня — Архиепархия Хошимина).

Ординарии епархии 
 епископ Joseph Pham Van Thiên (14.10.1965 — 10.05.1993);
 епископ Louis Hà Kim Danh (10.05.1993 — 22.02.1995);
 епископ Pierre Trân Ðinh Tu (5.11.1998 — 30.06.2012);
 епископ Joseph Nguyên Tân Tuóc (30.06.2012 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, стр. 958, ISBN 88-209-7422-3
 Булла In animo Nostro

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Вьетнама